Бистрецу има више значења:

 Бистрецу
 Бистрецу (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Бистрецу, насеље у округу Мехединци у Румунији